Чо Хансын (, род. 27 ноября 1982 года) — корейский го-профессионал 9 дана, текущий обладатель титула Куксу.

Биография 
Чо Хансын получил ранг 1 профессионального дана в 1995 году в возрасте 13 лет. В 2006 году он стал обладателем высшего разряда — 9 профессионального дана. В 2001 году Чо Хансын стал обладателем Кубка BC Card, а в 2002 году одержал наибольшее количество побед в официальных турнирах среди корейских игроков. В 2006 году он стал победителем 11-го розыгрыша титула Чхонвон, победив в финале Ли Седола; в 2009 году стал обладателем Кубка GS Caltex. В 2011 году Чо Хансын завоевал один из крупнейших корейских титулов го — Куксу.

Титулы 
Обладатель титулов

Примечания

Ссылки 
 Чо Хансын на сайте GoGameWorld 
 Чо Хансын в библиотеке сэнсея 
 Партии Чо Хансына 
 Статья о Чэне Яое и Чо Хансыне

Игроки го Республики Корея